SMS „Adler” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 2 okręty; pochodzi od ptaka – orła:
 SMS „Adler” – niemiecka kanonierka typu Habicht z lat 80. XIX wieku
 SMS „Adler” – austro-węgierski torpedowiec typu Adler z lat 80. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 

Nazwy austro-węgierskich okrętów
Nazwy okrętów niemieckich